Девлеткильдеев, Артур Мурович (1935—2016) — советский и российский тренер по велосипедному спорту, заслуженный тренер России.
 Девлеткильдеев, Касим Салиаскарович (1887—1947) — башкирский, татарский, советский живописец, член Союза Художников СССР, основоположник изобразительного искусства в Башкортостане, считается первым башкирским художником и одним из первых татарских художников.
 Девлет-Кильдеев, Николай Александрович (род. 1962) — советский и российский гитарист и автор песен, наиболее известный как участник рок-группы «Моральный Кодекс».